Witness: The Tour was de vierde concerttournee van de Amerikaanse zangeres Katy Perry om haar vijfde studoalbum Witness te promoten. De tournee ging van start in Canada en eindigde in Auckland te Nieuw-Zeeland. De tournee bevat 115 shows over vijf continenten.

Achtergrond

De tournee zou oorspronkelijk beginnen in Columbus op 7 september 2017, maar de tournee werd uitgesteld tot 19 september 2017. Perry vermeldde dat door de productie de tournee wat later zou beginnen. Ze kondigde meteen ook drie voorprogramma's aan : Noah Cyrus, Carly Rae Jepsen en Purity Ring. 

Later kondigde ze nog een einddatum aan in Canada, met Carly Rae Jepsen. Op 2 juni 2017 werden de Europese data bekend gemaakt. Er kwam nog een tweede show bij voor Londen, Amsterdam, Parijs en Barcelona. Op 6 maart 2018 kondigde de zangeres aan dat Tove Styrke en Hailee Steinfeld de opening act zouden doen voor de Europese shows. 

In juli 2018 kwamen de data vrij voor Oceanië, waar later nog extra shows aan toegevoegd werden in Adelaide en Sydney en in het najaar voegde ze nog shows toe in Latijns-Amerika en Afrika, waarvan drie shows in de Mexicaanse hoofdstad Mexico stad.

Voorprogramma's

 Martin Avari (Azië)
 Purity Ring (Noord-Amerika)
 Noah Cyrus (Noord-Amerika)
 Carly Rae Jepsen (Noord-Amerika)
 Augusto Schuster (Chili)
 Lali (Argentinië)
 Valéria (Brazilië)
 Bebe Rexha (Brazilië & Peru)
 Zedd (Singapore & Oceanië)
 CYN (Mexico)
 Tove Styrke (Europa)
 Hailee Steinfeld (Europa)
 The Dolls + Elle B (Afrika)
 Starley (Oceanië)

Set list
De setlist is niet representatief voor alle shows :

Shows 
(niet volledig)

|}

Concerttournee